1994 Голяма награда на Германия е 42-рото за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 31 юли 1994 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия